Poupée vivante est un film muet de Georges Méliès sorti en 1908.

Synopsis

Annexe

Article connexe 
 Filmographie de Georges Méliès

Lien externe 
 

Film français sorti en 1908
Court métrage français
Film réalisé par Georges Méliès
Film muet français
Film français en noir et blanc